Marienberg ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften:

in Deutschland:
 Marienberg, Stadt in Erzgebirgskreis, Sachsen
 Bad Marienberg (Westerwald), Stadt im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Bad Marienberg (Westerwald) im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Marienberg (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Marienberg (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Marienberg (Übach-Palenberg), Ortsteil der Stadt Übach-Palenberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Marienberg (Wriezen), bewohnter Gemeindeteil des Ortsteils Schulzendorf der Gemeinde Wriezen, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

außerhalb Deutschlands:
 Klostermarienberg, Ortsteil der Gemeinde Mannersdorf an der Rabnitz im Burgenland, Österreich
 deutscher Name von Mariánská Hora, Ortsteil der Gemeinde Albrechtice v Jizerských horách, Gebiet Jablonec nad Nisou, Tschechien
 deutscher Name von Mariánské Hory, Ortsteil der Stadt Ostrava in Tschechien
 Marienberg (Papua-Neuguinea), Ortschaft in Papua-Neuguinea
 Mariënberg, Ortsteil der Gemeinde Hardenberg, Provinz Overijssel, Niederlande
 Szreniawa, früher Marienberg in der polnischen Wojewodschaft Großpolen 

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 deutscher Name des Berges Mariánska hora (781 m), mit Wallfahrtsort Marienberg, Gebiet Levoča, Slowakei
 Marienberg (Härtsfeld) (bis 720 m), Bergrücken im nordwestlichen Härtsfeld zwischen Aalen-Wasseralfingen und Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Marienberg (Seeheim-Jugenheim) (331,6 m), im Odenwald, bei Jugenheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Marienberg, deutscher Name des Berges Mariánská skála (Mariánský vrch; 265,0 m) in Ústí nad Labem, Region Ústecký, Tschechien
 Marienberg (Pattensen) (137 m), bei Nordstemmen, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Marienberg (Würzburg), Berg, auf dem sich die Festung Marienberg befindet, Würzburg, Bayern
 Marienberg (Märkische Heide) (110 m), südlich von Krugau im Land Brandenburg
 Marienberg (Brandenburg an der Havel) (69 m), in Brandenburg im Land Brandenburg
 Marienberg (Linz), in Linz, Oberösterreich

Klöster:

in Deutschland:
 Kloster Marienberg (Helmstedt), in Helmstedt, Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Kloster Marienberg (Boppard), ehemaliges Kloster in Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Kloster Marienberg (Neuss), in Neuss, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen

außerhalb Deutschlands:
 Abtei Marienberg, in Burgeis, Vinschgau, Südtirol, Italien
 Kloster Marienberg (Bregenz), in Bregenz, Vorarlberg, Österreich
 Kloster Marienberg (Burgenland), Klostermarienberg, Burgenland

Sonstiges:
 Bahnhof Mariënberg, in Mariënberg, Provinz Overijssel, Niederlande
 Festung Marienberg, in Würzburg, Bayern
 Kreis Marienberg, ehemaliger Landkreis im Bezirk Karl-Marx-Stadt, Sachsen
 Volkspark Marienberg in Nürnberg, Bayern
 Marienberg-Sprachen, Untergruppe der Torricelli-Sprachen in Papua-Neuguinea

Marienberg steht auch für:
 Berufskolleg Marienberg, in Neuss, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Gymnasium Marienberg, in Neuss, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Amtshauptmannschaft Marienberg, Verwaltungsbezirk im Königreich Sachsen und späteren Freistaat Sachsen

Siehe auch:
 Mariaberg
 Marienburg
 Marienhöhe
 Monte Maria